Garzê puede hacer referencia a:

 Garzê, localidad en China;
 Condado de Garzê;
 Prefectura autónoma tibetana de Garzê.